Дом дружбы народов — учреждение культуры в Ижевске.
 Особняк Арсения Морозова в Москве, в период с 1959 г. до конца 1990-х гг. называвшийся «Домом дружбы с народами зарубежных стран».
 Дом дружбы — учреждение в Алма-Ате, в период с 1972 г. до конца 1990-х гг. называвшийся «Домом дружбы и культурной связи с зарубежными странами».